Tritscher ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Tritscher (* 1988), österreichischer Skilangläufer
 Lisa-Lena Tritscher (* 1988), österreichische Schauspielerin
 Michael Tritscher (* 1965), österreichischer Skirennläufer
 Reinhard Tritscher (1946–2018), österreichischer Skirennläufer

Siehe auch:
 Tritschler